Andrew Campbell (né le  à Caledonia, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || Greyhounds de Sault Ste. Marie || LHO ||31 ||1 ||3 ||4 ||23 ||3 ||0 ||0 ||0 ||4  
|-
|2006-2007 || Greyhounds de Sault Ste. Marie || LHO ||63 ||4 ||14 ||18 ||75 ||13 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|2007-2008 || Greyhounds de Sault Ste. Marie || LHO ||68 ||13 ||22 ||35 ||64 ||14 ||2 ||3 ||5 ||13
|-
|2008-2009 || Monarchs de Manchester || LAH ||72 ||3 ||5 ||8 ||72 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2009-2010 || Monarchs de Manchester || LAH ||74 ||2 ||9 ||11 ||68 ||16 ||1 ||4 ||5 ||6
|-
|2010-2011 || Monarchs de Manchester || LAH || 76|| 1|| 11|| 12|| 68|| 7|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2011-2012 || Monarchs de Manchester || LAH || 76|| 2|| 17|| 19|| 54|| 4|| 0|| 0|| 0|| 9
|-
|2012-2013 || Monarchs de Manchester || LAH || 47|| 2|| 9|| 11|| 40|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2013-2014 || Monarchs de Manchester || LAH || 69 || 3 || 13 || 16 || 56 || 4 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
|2013-2014 || Kings de Los Angeles || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || Pirates de Portland || LAH || 40 || 3 || 9 || 12 || 30 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 33 || 0 || 1 || 1 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Marlies de Toronto || LAH || 66 || 9 || 15 || 24 || 72 || 9 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 2015-2016 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 6 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Marlies de Toronto || LAH || 75 || 6 || 16 || 22 || 62 || 11 || 0 || 1 || 1 || 8
|-
|2017-2018 || Roadrunners de Tucson || LAH || 60 ||2 ||4 || 	6 || 44  || 9||1||3||4||6
|-
|2018-2019 || IceHogs de Rockford || LAH || 64 ||3 ||5 || 8 || 50 ||- ||- ||- ||- ||-

| 42 || 0 || 2 || 2 || 12 || - || - || - || - || -

Transactions de Carrières 
 Le 21 juin 2008,son choix de repêchage est échangé aux Kings de Los Angeles par les Sabres de Buffalo en retour d'un choix de  ronde au repêchage de 2008 et un choix de  ronde au repêchage de 2008. 

 Le  juillet 2014, il signe avec les Coyotes de l'Arizona.

 Le 29 septembre 2015, il signe avec les Maple Leafs de Toronto.

 Le  juillet 2017, il signe avec les Coyotes de l'Arizona.

 Le 12 juillet 2018, il est échangé aux Blackhawks de Chicago par les Coyotes de l'Arizona avec MacKenzie Entwistle, Jordan Maletta, Marcus Krüger et d'un choix de  ronde repêchage de 2019 en retour de Jordan Oesterle, Vincent Hinostroza, Marián Hossa et d'un choix de  ronde au repêchage de 2019.

Notes et références 

Naissance en février 1988
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Joueur des Greyhounds de Sault-Sainte-Marie
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Roadrunners de Tucson